Ефимовская — фамилия и топоним.
 
 Ефимовская — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Ефимовская — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Ефимовская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Ефимовская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Ефимовская — деревня в Таборинском районе Свердловской области.
 Ефимовская — станция в Бокситогорском районе Ленинградской области.

Персоналии 
 Ефимовская, Евгения Борисовна (в монашестве Екатерина; 1850—1925) — монахиня Русской православной церкви.

См. также 
 Ефимов
 Ефимовка
 Ефимово
 Ефимовский
 Ефимовское